L'appellation « loup noir » ( en anglais) peut faire référence à :
 le loup noir, coloration mélanique du loup ;
 Loup Noir, série de bande dessinée française de 1969 à 2008 ;
 Loups Noirs, groupe autonomiste alsacien.

Voir aussi